Мир Божий может означать:
 Мир Божий — санкт-петербургский ежемесячный литературный и научно-популярный журнал (1892—1906). 
 Мир Божий — церковное правило в Средневековье.